Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на јубиларном десетом Светском првенству у атлетици 2005. у Хелсинкију одржано је 12. и 14. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 скакача увис из 21 земље.

 1.  Белорусија (1)
 2.  Канада (1)
 3.  Куба (1)
 4.  Кипар (1) 
 5.  Чешка (2)
 6.  Финска (1)
 7.  Француска (1)

 8.  Уједињено Краљевство (1) 
 9.  Мађарска (1)
 10.  Италија (3)
 11.  Јапан (1)
 12.  Либан (1)
 13.  Пољска (1)
 14.  Румунија (1)

 15.  Русија (3)
 16.  Јужнаоафричка Република (1)
 17.  Србија и Црна Гора (1)
 18.  Шри Ланка (1)
 19.  Шведска (2) 
 20.  Украјина (3) 
 21.  САД (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у скоку увис пре почетка светског првенства 2005. године.
Стање 11. августа 2005.

Најбољи резултати у 2005. години 
Десет најбољих скакача увис 2005. године пре почетка светког првенства (11. августа 2005) заузимало је следећи пласман..

{| class="wikitable"
|-
|1||Жак Фрајтаг, ||2,38||5. март
|-
|2||Андриј Соколовски,  ||2,38||8.јул
|-
|3|| Михал Бјењек,  ||2,36||28. мај
|-
|4||Јарослав Баба,  ||2,36||8, јул
|-
|5||Стефан Холм, ||2,36||8. јул
|-
|6|| Јуриј Кримаренко, ||2,33||26. јун
|-
|7|| Јарослав Рибаков,  ||2,33||8. јул
|-
|8||Вјачеслав Вороњин,  ||2,32||13. јул
|-
|9||Андреј Терешин,  ||2,32||29. мај
|-
|10||Кајл Ланкестер, ||2,31||2. април
|-
| || ||||
|-
|21||Драгутин Топић ||2,30||10. јул 
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2005.

 Квалификационе норме 

Од 29 учесника 17 је испунило А норму, 10 Б норну, а 2 такмичара су добила специјалну позивницу.

 Сатница 

 Резултати 

 Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале била је 2,29 м, коју није прекочио ниједан такмичар, па су се сви пласирали према постигнутом резултату (кв'''). Висину 2,27 прескочило је 11 такмичара, а пошто су пласирани на 12. и 13. месту имали идентичан резултат, оба су се пласирала за финале у којем је учествовало 13 скакача увис

Финале 
У финалу је учествовало 15 такмичара који су прескочили квалификациону норму

Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 10. Светског првенства 1983—2005.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати квалификација скока увис на сајту ИААФ
 Резултати финала скока увис на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном